Gennaro Annese, armaiolo napoletano successore di Masaniello
Giuseppe Annese, scrittore